Senfkohl bezeichnet zwei Arten von Gemüse:

 den Pak Choi, bekannt als Chinesischer Senfkohl
 das auch als Rauke bekannte Gemüse